Iluocoetes är ett släkte av fiskar. Iluocoetes ingår i familjen tånglakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tånglakefiskar
Iluocoetes